Serengeti může být:
 Serengeti – savanová přírodní krajina v Tanzanii a Keni
 národní park Serengeti – chráněné území v Tanzanii
 Serengeti (distrikt) – distrikt regionu Mara v Tanzanii
 Serengeti (dokumentární film, 2011) – dokumentární film Reinharda Radkeho z roku 2011